Markomannia oder Marcomannia der Name von 

Studentenverbindungen:
 Burschenbund Markomannia zu Hamburg im Burschenbunds-Convent
 Burschenschaft Markomannia Kaiserslautern in der Neuen Deutschen Burschenschaft
 Fraternitas Marcomannia zu Riga
 KStV Markomannia Münster
 P.V. Markomannia 1824 zu Rastatt
 KDStV Markomannia Würzburg
 Corps Marcomannia Breslau zu Köln (susp,)
 Corps Markomannia Köthen im Askanischen Senioren-Convent
 Akademische Burschenschaft Markomannia Wien zu Deggendorf
 Wiener fachstudentische Burschenschaft Markomannia

Schiffen:
 Markomannia (Schiff, 1890), siehe Markomannia-Zwischenfall
 Markomannia (Schiff, 1911), das Begleitschiff von SMS Emden (1908)